Idrottsmuseet kan syfta på:
 Dalarnas idrottsmuseum, Falun
 Finlands idrottsmuseum, Helsingfors
 Helsingborgs idrottsmuseum
 Idrottsmuseet i Göteborg
 Idrottsmuseet i Malmö
 Riksidrottsmuseet, Stockholm